Magnus von Wedderkop kan syfta på:

* Magnus von Wedderkop (1637–1721), tysk jurist och politiker
 Magnus von Wedderkop (1830–1907), tysk jurist och ämbetsman
 Magnus von Wedderkop (1882–1962), tysk general